KS Pogoń Prudnik ist ein polnischer Basketballverein aus der polnischen Stadt Prudnik, der in der 1. polnischen Basketballliga spielt.

Die Vereinsfarben sind weiß und blau.

Geschichte 
Der Verein wurde dem 26. Oktober 1954 als Pogoń Prądnik gegründet.

Halle 
Die Mannschaft trägt ihre Heimspiele in der Hala Obuwnik (oder Hala ASiP) aus. Diese bietet 1600 Zuschauern Platz.

Mannschaft 
Der Kader für die Saison 2019/2020

Einzelnachweise

Weblinks 

 www.kspogonprudnik.pl – Offizielle Webpräsenz des Vereins (polnisch)

Polnischer Basketballverein
Gegründet 1954
Sport (Prudnik)